План де Гереро има више значења:

 План де Гереро (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Гереро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику